Sistema numerico esadecimale
 C++0x